High Point kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
High Point (Hernando County, Florida)
High Point (Palm Beach County, Florida)
High Point (North Carolina)